Вы́борнов (Вы́борнова) — русская фамилия. Известные носители:
 Выборнов, Александр Иванович (1921—2015) — советский военачальник, генерал-лейтенант, участник Великой Отечественной и Шестидневной войн, Герой Советского Союза.
 Выборнов, Дмитрий Борисович (род. 1972) — советский и российский боксёр.
 Выборнов, Константин Юрьевич (род. 1973) — российский спортивный функционер, журналист, телеведущий, спортивный комментатор.
 Выборнов, Сергей Александрович (род. 1958) — бывший президент акционерной компании «АЛРОСА».
 Выборнов, Юрий Викторович (1946—2017) — советский и российский журналист-международник, спортивный комментатор.